Pudukkottai bezeichnet

eine Stadt im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu, siehe Pudukkottai
einen Distrikt im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu, siehe Pudukkottai (Distrikt)
einen ehemaligen Fürstenstaat in Südindien, siehe Pudukkottai (Staat)